Heilbroner ist der Familienname folgender Personen:

 David Heilbroner (* 1957), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Filmproduzent, -regisseur und -editor
 Robert Heilbroner (1919–2005), US-amerikanischer Volkswirt und Wirtschaftshistoriker

Siehe auch:
 Heilbronner